March (Breisgau), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
March (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
March (district), een district in het Zwitserse kanton Schwyz
Morava (Tsjechië) (Duits: March), een rivier in Tsjechië
March Engineering, een fabrikant van raceauto's en Formule 1-team
March (boek), een boek van Geraldine Brooks
March (film), een film uit 2001 van James P. Mercurio

Personen met de achternaam March
Aaron March, een Italiaans snowboarder 
Fredric March, een Amerikaans acteur
Kevin March, een Amerikaans drummer en producer
Stephanie Caroline March, een Amerikaans actrice